Hosho ist:

 Hōshō (Schiff, 1868), ein Segelkriegsschiff der Kaiserlich Japanischen Marine (1871–1898)
 Hōshō (Schiff, 1921), ein Flugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine (1922–1946)
 eine japanische Ehrenmedaille (Japan)
 ein Musikinstrument, siehe Hosho (Musikinstrument)

Hōshō ist der Familienname folgender Personen:
 Hōshō Kurō (1837–1917), japanischer Nō-Schauspieler